Varia ist

 in wissenschaftlichen Texten eine Bezeichnung für vermischte, ergänzende Information, siehe dazu auch Trivia
 die neugriechische Bezeichnung für ein diakritisches Zeichen, siehe Gravis (Typografie)
 der Name der römischen gens Varia, siehe Varius

in der antiken Geographie:
 eine Stadt der Sabiner in Latium, das heutige Vicovaro in Italien
 Varia (auch Uria oder Hyria) in Calabria, heute Oria (Apulien)
 Varia oder Vareia in Hispania Tarraconensis, heute Logroño in Spanien

Siehe auch:
Varian